Wounded Knee – jednostka osadnicza w Dakocie Południowej, USA
 Wounded Knee – potok w Dakocie Południowej, USA, miejsce masakry Indian w 1890
 Masakra nad Wounded Knee
 Okupacja Wounded Knee
 Wounded Knee (album: Pork Soda) – tytuł utworu muzycznego zespołu Primus